De Klassieker (en español, "El Clásico") es el nombre que recibe la rivalidad y el partido de fútbol que disputan anualmente el Ajax de Ámsterdam y el Feyenoord de Róterdam. Disputado desde 1921, es uno de los clásicos más antiguos de Europa. El derbi causa una sensación no solo en las ciudades de los clubes, sino que además se siente con intensidad en cualquier punto del país.

Historia 
Este clásico reúne al Ajax y al Feyenoord, los dos equipos más importantes de las dos ciudades más grandes de los Países Bajos: Ámsterdam y Róterdam. Estos equipos, aparte de haber ganado la Copa de Europa, son los únicos de su país en proclamarse campeones del mundo de clubes. 

Además, ambos clubes representaban a ciertas clases sociales. Al Ajax se lo asociaba con la clase alta, mientras que el Feyenoord era símbolo de la clase trabajadora. Con el paso de los años, estas identificaciones han ido desdibujándose y a día de hoy puede afirmarse que uno y otro club tienen aficionados de todos los ámbitos sociales, una afición transversal, como otros grandes clubes europeos.

Estadísticas (desde 1921)

Palmarés

Jugadores que jugaron en ambos clubes 

A lo largo de los años, ha habido jugadores que han actuado para ambos equipos. Uno de los casos más conocidos es el de Johan Cruyff, que tuvo un pasado glorioso en el Ajax, con el que ganó seis ligas entre los años 1960 y 1970; y las tres primeras Copas de Europa en los inicios de la década de 1970. Tras jugar en el Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats y el Levante, en 1981 regresó al Ajax, antes de que jugase la campaña 1983-84 en el cuadro portuario, ganando liga y copa. A pesar de que ha jugado en ambos clubes, se le considera como un emblema en el club de la capital.

Otros casos son los siguientes:
 Eddy Pieters Graafland
 Henk Groot
 Ruud Geels
 Johnny Rep
 Peter van Vossen
 Ronald Koeman (jugó inicialmente en el FC Groningen, y después pasó al Ajax y al PSV Eindhoven, el Barcelona y acabó en el Feyenoord)
 Tim de Cler
 Evander Sno
 Angelos Charisteas
 Henk Timmer
 Leonardo Santiago

Desde 1921 
Éstos son los resultados hasta ahora, tomando en cuenta todas las competiciones posibles (Liga, Copa, Supercopa y Europa)

(1) La 1ste klasse y la Kampioenscompetitie son las antiguas ediciones del campeonato nacional.

(2) Ambos equipos terminaron con 50 puntos, pero el Ajax se proclamó campeón por la diferencia de goles entre sí. Este partido definió una clasificación para jugar en Europa en la temporada 1960-61.

Referencias

Enlaces externos

Sitios web oficiales
 AFC Ajax
 Feyenoord

Clásicos de fútbol de Países Bajos
Ajax Ámsterdam
Feyenoord Rotterdam